

Brasil 
 Nossa Senhora da Conceição Aparecida — santa padroeira do Brasil
 Rede Aparecida — canal de televisão

Municípios
 Aparecida (São Paulo), centro de peregrinação católica
 Aparecida (Paraíba) 
 Aparecida de Goiânia
 Aparecida d'Oeste — São Paulo
 Aparecida do Rio Doce 
 Aparecida do Rio Negro — Tocantins
 Aparecida do Taboado — Mato Grosso do Sul
 Boa Vista da Aparecida — Paraná
 Conceição da Aparecida — Minas Gerais

Bairros
 Aparecida do Norte (Coronel Fabriciano), Minas Gerais
 Aparecida (Belo Horizonte)
 Aparecida (Manaus)
 Aparecida (Santos) — no estado de São Paulo.

Distritos
 Aparecida do Sul — no município de Guapé, Minas Gerais
 Nova Aparecida — Campinas, São Paulo

Portugal 
 Torno (Lousada) — freguesia de Lousada popularmente conhecida por Aparecida
 Santuário da Nossa Senhora Aparecida — na freguesia de Torno, Lousada
 Senhora Aparecida — lugar de Torno, Lousada
 Aparecida Futebol Clube — clube de Torno, Lousada

Pessoas
 Aparecida (cantora), cantora brasileira

Desambiguações de topônimos